Post může být:

post 
 latinská předpona znamenající po nebo vyjadřující následnost (obvykle časovou)
 nářeční tvar slova půst
 hovorový výraz pro vysoké společenské postavení – vysoká funkce
 slangový výraz pro strážní stanoviště či označení člena takové stráže, například člena vojenské stráže, vězeňské stráže apod.
 všeobecný slangový výraz pro místo, postavení – umístění v nějaké hierarchii
 palpost – slangový výraz pro palebné postavení na bojišti
 ex post – dodatečně, pozdě, opožděně, po ukončení jednání (jeho antonymum je ex ante)

POST 
 POST – jedna ze dvou základních metod požadavku HTTP protokolu
 POST (Power On Self Test) – inicializační program spouštěný automaticky po startu počítače

Příjmení osob
 Ted Post – americký režisér
 Emil Leon Post – logik a matematik

Související články 
 Seznam článků začínajících na „Post“

Externí odkazy